2 miejscowości w Polsce: 
 Stanki – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Stanki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice